Керетаро има више значења:

 Керетаро
 Керетаро (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Општина Керетаро (Керетаро), општина у савезној држави Керетаро у Мексику
 Керетаро, Керетано (Тлачичилко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику